Харациноподібні (Characiformes) — це ряд риб класу променеперих (Actinopterygii). Цей ряд охоплює приблизно 1500 видів, що відносяться до різних підродин, представники яких поширені в Південній, Центральній Америці, а також в Центральній Африці. У природі ці риби зустрічаються в басейні Конго, переважно у Анголі. Представники цього виду надають перевагу зарослим рослинами місцям зі спокійною течією. В акваріумних умовах риби невибагливі та невимогливі до якості води. Утримувати їх краще зграйкою з декількох особин.

Особливості ряду 
Величезна кількість дрібних видів завдяки своїй лагідній вдачі та симпатичному вигляду завоювала дуже велику популярність як акваріумні риби, і більшість з них цілком успішно розмножуються і у неволі. У той же час в цьому ряді представлені агресивні хижаки, наприклад піраньї, Pygocentrus і Serrasalmus, харацинові щуки родів Boulengerella і Ctenolucius. Всі вони мають гострі зуби та харчуються іншими видами риб. Відмінною особливістю харациновидних є їх невеликий плавець, позбавлений кісткового або хрящового скелета, що знаходиться між спинним і хвостовим плавцем, — так званий жировий плавець.

Розмноження та розведення 
Щодо способу розмноження виділяють три основні групи:
 Види, що вільно нерестяться.
 Види з заплідненням «про запас».
 Види, що піклуються про потомство.

Види, що вільно нерестяться зазвичай відкладають ікру серед дрібнолистих рослин або просто у воду — самиця та самець туляться один до одного тілами, в цей час виділяються ікра та сім'яна рідина; більша частина харациновидних розмножується саме таким чином.

Філогенія 
Еволюційні зв'язки між харациноподібними за Betancur-Rodriguez et al. 2017: and Nelson, Grande & Wilson 2016.

Примітки

Посилання 
 

Остаріофізи
Ряди риб